Raddon est un nom propre qui peut renvoyer à :
 Raddon-et-Chapendu, une commune de Haute-Saône
 Raddon (de Saint-Bresson), un ruisseau de Haute-Saône qui arrose les communes de Saint-Bresson et de Raddon-et-Chapendu.
 Raddon (de Fresse), un autre ruisseau de Haute-Saône coulant dans la vallée de Fresse.

Ne pas confondre avec :
 radon, un gaz rare.

Voir aussi 
 

Homonymie de toponyme